Schloss Altenstadt steht für Oberpfälzer Schlösser:
 Schloss Altenstadt (Erbendorf), Landkreis Tirschenreuth
 Schloss Altenstadt bei Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Siehe auch:
 Kastell Altenstadt